Иван Велчев може да се отнася за:

 Иван Велчев (1920–2005) – български партизанин и офицер;
 Иван Велчев – български актьор, известен с озвучаването на филми и сериали;
 Иван Велчев – български оперен певец, тенор